Новая Килия (Килия) — город в Одесской области Украины.
 Старая Килия (Килия-Веке) — село в Тулчском жудеце Румынии.
 (470) Килия — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.